Сентенции может означать:
 Сентенции — разновидность моральных изречений.
 «Сентенции» (Libri Quattuor Sententiarum) — работа католического богослова Петра Ломбардского (1150).
 «Сентенции» (De summo bono) — работа католического богослова Исидора Севильского (ок. 600).